De Serie B 2016/17 is het 85ste voetbalseizoen op het tweede niveau van Italië. SPAL 2013 en Hellas Verona promoveerden rechtstreeks naar de Serie A terwijl Vicenza Calcio, AC Pisa en US Latina Calcio rechtstreeks degradeerden naar de Lega Pro. 

Het seizoen begon op vrijdag 26 augustus 2016 met de wedstrijd Spezia - Salernitana (1-1). Het eerste doelpunt in deze competitiejaargang kwam op naam van Alessandro Rosina van Salernitana. Hij scoorde na 20 minuten de 0-1, waarna Nenê in de 80ste minuut de eindstand bepaalde op 1-1. Het (reguliere) seizoen eindigde op donderdag 18 mei 2017, toen de 42ste en laatste speelronde werd gespeeld. 

SPAL 2013 eindigde met 78 punten op de eerste plek en werd kampioen onder leiding van trainer-coach Leonardo Semplici. Na 49 jaar afwezigheid keerde de club weer terug naar het hoogste niveau van het Italiaans voetbal, de Serie A. De club speelde in 2013 nog in de Serie D (vierde voetbalklasse van Italië) en de laatste keer dat SPAL in de Serie B speelde, was in het jaar 1993. Door twee keer op rij kampioen te worden en tegelijkertijd rechtstreeks te promoveren heeft de club een topprestatie geleverd.

Nieuwkomer Benevento Calcio wist eveneens te promoveren naar de Serie A. De club versloeg Carpi FC op 8 juni 2017 met 1-0 in de finale van de play-offs. De Roemeense aanvaller George Pușcaș, die werd gehuurd van Internazionale, maakte in de 32ste minuut het enige doelpunt voor 12.000 toeschouwers. Die zege was genoeg na het doelpuntloze gelijkspel tussen beide ploegen in de eerste ontmoeting. Daardoor komt Benevento in het seizoen 2017/18 voor het eerst in de clubhistorie uit in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal.

Eindstand

Play-offs

Promotie
{{Wedstrijdschema laatste 8 (zonder 3) 2 duels
| RD1-time01= Cittadella
| RD1-gols01i=
| RD1-gols01v=
| RD1-gols01agr=1
| RD1-time02= Carpi
| RD1-gols02i=
| RD1-gols02v=
| RD1-gols02agr= 2

| RD1-time05= Benevento
| RD1-gols05i=
| RD1-gols05v=
| RD1-gols05agr=2
| RD1-time06= Spezia
| RD1-gols06i=
| RD1-gols06v=
| RD1-gols06agr=1

| RD2-time01= Carpi
| RD2-gols01i= 0
| RD2-gols01v= 1
| RD2-gols01agr= 1
| RD2-time02= Frosinone
| RD2-gols02i= 0
| RD2-gols02v= 0
| RD2-gols02agr= 0

| RD2-time03= Benevento 
| RD2-gols03i= 1
| RD2-gols03v= 1
| RD2-gols03agr= 2
| RD2-time04= Perugia
| RD2-gols04i= 0
| RD2-gols04v= 1
| RD2-gols04agr= 1

| RD3-time01= Carpi
| RD3-gols01i= 0
| RD3-gols01v= 0
| RD3-gols01agr= 0
| RD3-time02= 'Benevento 
| RD3-gols02i= 0
| RD3-gols02v= 1
| RD3-gols02agr= 1
}}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zestien of meer treffers achter hun naam.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 2016/17
Coppa Italia 2016/17

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2016/17